Aichberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Aichberg (Elsendorf), Ortsteil der Gemeinde Elsendorf, Landkreis Kelheim, Bayern
 Aichberg (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Aichberg (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Aichberg (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Aichberg (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Aichberg (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern

 Aichberg (Gemeinde Wolfsberg), Katastralgemeinde der Stadt Wolfsberg, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Aichberg (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Ortschaft von Dunkelsteinerwald, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Aichberg (Gemeinde Haidershofen), Ortsteil von Haidershofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Aichberg (Gemeinde Gunskirchen), Ortschaft von Gunskirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Aichberg (Gemeinde Kirchberg-Thening), Ortschaft von Kirchberg-Thening, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Aichberg (Leonding), Ortschaft der Stadt Leonding, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Aichberg (Gemeinde Ort), Ortschaft von Ort im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Aichberg (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft von Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Aichberg (Gemeinde Waldkirchen), Ortschaft von Waldkirchen am Wesen, Bezirk Schärding, Oberösterreich 
 Aichberg (Wels), Ortschaft der Stadt Wels, Oberösterreich
 Aichberg (Gemeinde Eibiswald), Ortschaft und Katastralgemeinde von Eibiswald, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Bauwerke:
 Schloss Aichberg (Oberösterreich) bei Waldkirchen am Wesen
 Schloss Aichberg (Steiermark) nahe Rohrbach an der Lafnitz
 Ansitz Aichberg in Eppan in Südtirol

sowie:
 Eichberg (Wölzer Tauern) (1436 m), Vorberg der Pleschaitz zwischen Katschtal und Wölzertal, Steiermark

Siehe auch:
 Aichberger
 Eichberg